Jesionowo puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Jesionowo, Voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Jesionowo, condado de Braniewo, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).
 Jesionowo, condado de Olsztyn, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).
 Jesionowo, Voivodato de Pomerania Occidental (noroeste de Polonia).

Enlaces externos